Luiz Carlos ou Luís Carlos est un prénom portugais. Certains footballeurs sont connus sous le nom de Luiz Carlos :

Prénom utilisé comme pseudonyme 
 Luiz Carlos (1971-), Luiz Carlos Guarnieri, footballeur brésilien.
 Luís Carlos (1972-), Luís Carlos da Silva Marques, footballeur portugais.
 Luiz Carlos (1977-), Luiz Carlos Lima de Souza, footballeur brésilien.
 Luiz Carlos (1980-), Luiz Carlos Guedes Stukas, footballeur brésilien.

Prénom

Luiz Carlos 

 Luiz Carlos Prates (1943-), journaliste et animateur de radio brésilien.
 Luiz Carlos Pereira (1960-), footballeur brésilien.
 Luiz Carlos Filgueira (1967-), footballeur brésilien.
 Luiz Carlos Bombonato Goulart dit Luizão (1975-), footballeur brésilien.
 Luiz Carlos Ferreira dit Luizinho (1958-), footballeur brésilien.

Luis Carlos

Voir aussi